I comuni della Comunità Valenciana sono pari a 542.

Lista

Provincia di Alicante

Provincia di Castellón

Provincia di Valencia

Collegamenti esterni
Instituto Nacional de Estadística

Valenciana